Се́рдце:
 Сердце — фиброзно-мышечный орган ряда живых существ, обеспечивающий ток крови по кровеносным сосудам.
 Сердце человека — мышечный орган человека, обеспечивающий ток крови по кровеносным сосудам.
 Искусственное сердце — технологическое устройство, заменяющее сердце.
 Символ сердца — символ в виде (форме) сердца; используется для обозначения любви.
 Сердце — в православной антропологии и аскетике часть человеческой души, отвечающая за чувства.

Топонимы:
 Сердце — железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги.
 Сердце — посёлок при станции Сердце Великолукского района Псковской области.
 Сердце — река в Тосненском районе Ленинградской области, правый приток Лустовки.
 

Искусство:
 «Сердце» — роман японского писателя Нацумэ Сосэки.
 «Сердце» — роман итальянского писателя Эдмондо де Амичиса.
 «Сердце» — мультипликационный фильм.
 «Сердце» — альбом группы «Калинов Мост».
 «Сердце» — песня группы Чи-Ли.
 «Сердце» — песня группы НеАнгелы.

Другие значения
 Сердце (, Rot) — третья из четырёх по силе карточных мастей в немецкой колоде в игре скат.
 Сердце — эмиссионная туманность, которая находится на расстоянии 7500 световых лет от Земли.

См. также 
 Сердце-обличитель (значения)
 Сердцев
 Злое сердце
 Золотое сердце
 Слабое сердце
 Собачье сердце (значения)
 Чернильное сердце